Ndiaye oder N’Diaye ist ein Familienname, der vor allem in Westafrika vorkommt. Er ist möglicherweise abgeleitet von dem arabischen nadīy mit der Bedeutung „großzügig, freigiebig“, aber auch andere Bedeutungen werden angegeben.

Den Namen Ndiaye tragen weltweit etwa eine Million Menschen, davon die meisten in Senegal. N’Diaye heißen weltweit etwa 100.000 Menschen, die meisten in Mali (etwa 50.000), Mauretanien (etwa 30.000) und Gambia (etwa 15.000).

Namensträger 

 Abdoulaye N’Diaye (* 1941), senegalesischer Leichtathlet
 Adja Arrete Ndiaye (* 1984), senegalesische Sprinterin und Hürdenläuferin
 Adramé Ndiaye (1958–2020), senegalesischer Basketballspieler

 Alfred N’Diaye (* 1990), französisch-senegalesischer Fußballspieler

 Amath Ndiaye (* 1996), senegalesischer Fußballspieler
 Assane N’Diaye (1974–2008), senegalesischer Fußballspieler
 Augustin N’Diaye (* 1987), senegalesischer Fußballspieler
 Baba Malick N’Diaye (* 1983), katarischer Fußballspieler

 Bakary N’Diaye (* 1998), mauretanischer Fußballspieler
 Bara Mamadou Ndiaye (* 1991), senegalesischer Fußballspieler
 Bayo Ndiaye, mauretanischer Fußballspieler
 Benjamin Ndiaye (* 1948), senegalesischer Priester, Bischof von Kaolack
 Bintou N'Diaye (* 1975), senegalesische Leichtathletin 
 Boubacar Joseph Ndiaye (1922–2009), senegalesischer Kurator und Autor
 Boubou Ndiaye (* 1985), mauretanischer Fußballspieler
 Cheikh Ndiaye (* 1962), senegalesischer Regisseur
 Cheick Tidiane N’Diaye (* 1985), senegalesischer Fußballspieler
 Deme N’Diaye (* 1985), senegalesischer Fußballspieler
 Doudou N’Diaye Rose (1930–2015), senegalesischer Musiker und Komponist
 Eli John Ndiaye (* 2004), senegalesisch-spanischer Basketballspieler
 Élise Fontenaille-N’Diaye (* 1960), französische Schriftstellerin
 Fatou N’Diaye (* 1980), senegalesische Schauspielerin
 Hachim Ndiaye (* 1963), senegalesischer Leichtathlet
 Iba Ndiaye (Iba N’Diaye; 1928–2008), senegalesischer Maler

 Iliman Ndiaye (* 2000), senegalesischer Fußballspieler
 Kara Ndiaye († 2010), senegalesischer Künstler
 Karamokho Ndiaye (* 1989), mauretanischer Fußballspieler
 Khadim N’Diaye (* 1985), senegalesischer Fußballspieler
 Lamine N’Diaye (* 1956), senegalesischer Fußballspieler
 Lassana N’Diaye (* 2000), malischer Fußballspieler
 Maguette N’Diaye (* 1986), senegalesischer Fußballschiedsrichter 
 Mahamadou N’Diaye (* 1990), malischer Fußballspieler
 Makhtar N’Diaye (* 1981), senegalesischer Fußballspieler
 Malick N’Diaye (1912–1968), nigrischer Politiker
 Mallal N’Diaye (* 1971), malischer Fußballspieler
 Mamadu N’Diaye (* 1995), senegalesischer Fußballspieler
 Mamadou Diagna Ndiaye (* 1949), senegalesischer Sportfunktionär
 Mame N’Diaye (* 1986), senegalesischer Fußballspieler
 Mamoutou N’Diaye (* 1990), malischer Fußballspieler
 Mamy Ndiaye (* 1986), senegalesische Fußballspielerin
 Marie NDiaye (* 1967), französische Schriftstellerin
 Mireille Ndiaye (1939–2015), senegalesische Verwaltungsjuristin
 Mody N’Diaye (* 1972), senegalesischer Fußballspieler
 Momar N’Diaye (* 1987), senegalesischer Fußballspieler

 Ousmane N’Diaye (* 1991), französisch-senegalesischer Fußballspieler
 Pap Ndiaye (* 1965), französischer Historiker und Politiker

 René Charles N’Diaye, senegalesischer Fußballspieler
 Sabrina N’Diaye, deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin

 Sibeth Ndiaye (* 1979), französische Staatssekretärin
 Sidi N’Diaye (* 1987), senegalesischer Fußballspieler
 Souleymane Ndéné Ndiaye (* 1958), senegalesischer Politiker
 Sylvain N’Diaye (* 1976), senegalesischer Fußballspieler
 Tafsir Malick Ndiaye (* 1953), senegalesischer Jurist und Richter
 Ténéma N’Diaye (* 1981), malischer Fußballspieler
 Tidiane N’Diaye (* 1950), französisch-senegalesischer Anthropologe, Wirtschaftswissenschaftler und Schriftsteller
 Youssou N’Diaye (1932–2018), senegalesischer Fußballschiedsrichter 
 Youssoupha Ndiaye (1938–2021), senegalesischer Jurist, Sportfunktionär und Politiker

Einzelnachweise 

Familienname
Afrikanischer Personenname
Kultur (Senegal)